

Населені пункти та їхні частини
 Кендзежин — село в гміні Бельськ Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Кендзежин — село в гміні Неханово Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Кендзежин — село в гміні Сянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Кендзежин — частина міста Кендзежин-Козьле в Кендзежинсько-Козельському повіті Опольського воєводства

Примітки